

Az ábécé
Az even ábécét az even nyelv írására használják. A cirill íráson alapul, annak egy módosított, három extra betűvel (Ӈ, Ө, Ӫ) kiegészített változatát használja.

A ma használt even ábécé a következő:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, Ӈ, О, Ө, Ӫ, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

1931 és 1937 között egy módosított latin írást használtak, amelynek betűrendje a következő volt:

A, B, C, D, E, Ə, Ə̄, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ŋ, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ʒ

Az ábécé átírása

Hivatkozások

Források
 Transliteration of Non-Roman Scripts
 Omniglot.com
 W4: World Wide Writing Web

Cirill eredetű ábécék